Comitatul Johnson, conform originalului Johnson County, se poate referi la mai multe comitate din Statele Unite ale Americii după cum urmează.

 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnson, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Johnson (dezambiguizare)
 Johnston (dezambiguizare)
 Comitatul Johnston (dezambiguizare)
 Jones (dezambiguizare)
 John (dezambiguizare)
 Jon (dezambiguizare)